Bodnăraș:
 Emil Bodnăraș (1904, Iaslovăț (Suceava), Ducatul Bucovinei, Austro-Ungaria  1976, București), un lider comunist român, general al Armatei Române și spion al Uniunii Sovietice
 Bustul lui Emil Bodnăraș, Iaslovăț, Suceava
 Manole Bodnăraș (1909, Câmpulung Moldovenesc (Suceava)  1985), un politician român, fratele mai mic al lui Emil Bodnăraș

Vezi și 
 Bodnar
 Bodnăreni
 Bondariu
 Bondarenko
 Bondrea
 Listă de nume românești - litera B

Nume de familie românești
Nume de familie ocupaționale
Împrumuturi lingvistice din limbile slave